Konka ima više značenja:
 Konka
 Konka (Frozinone)
 Konka (L’Akvila)
 Konka (Latina)
 Konka (Pezaro i Urbino)
 Konka (Rijeti)
 Konka (Salerno)
 Konka (Vičenca)